Серия Radeon R5 / R7 / R9 300 — это серия видеокарт Advanced Micro Devices (AMD). Все графические процессоры серии производятся в формате 28 нм и используют микроархитектуру Graphics Core Next (GCN).

Графические процессоры основаны на архитектуре Fiji. Некоторые из карт этой серии включают флагманский процессор AMD Radeon R9 Fury X вместе с Radeon R9 Fury и Radeon R9 Nano [11], которые являются первыми графическими процессорами с технологией High Bandwidth Memory (HBM), которая работает быстрее и более энергоэффективна. Карты серии Radeon 300 были выпущены 18 июня 2015 года. Флагманское устройство Fury X было выпущено 24 июня 2015 года, а версия Radeon Pro Duo с двумя графическими процессорами, выпущенная 26 апреля 2015 года.

Настольные видеокарты

Ссылки 
 Видеокарты Radeon™ RX-серии  // на сайте AMD

Примечания 

Видеокарты
Графические процессоры
Продукты AMD